Сентурион () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сентурион, Адриан Рикардо (род. 1993) — аргентинский футболист.
 Сентурион, Виктор (род. 1986) — парагвайский футболист, играющий на позиции вратаря.
 Касерес Сентурион, Виктор Хавьер (род. 1985) — парагвайский футболист, полузащитник.
 Сентурион, Иван (род. 1988) — аргентинский футболист.
 См. также 
 Центурион (значения)